Taishō est un grade de l'Armée impériale japonaise.
 Yoshihito, alias Taishō, est le  japonais. Il a donné son nom à l'ère Taishō (1912-1926).
 Le Taishō shinshū daizō-kyō ou Taishō est une version de référence du canon bouddhique mahayana.
 Taishō est un arrondissement d'Ōsaka.
 Taisho-sanke est une variété de carpe koï.

Homonymie